

Belgique 
 La gare de Rochefort, une gare située en Région wallonne, plus précisément dans la province de Namur.
 La gare de Rochefort-Jemelle, le nouveau nom, depuis 2017, de la gare de Jemelle.

France 
 La gare de Rochefort, en Charente-Maritime.

Rochefort